Frumoasa ist der Name mehrerer Orte 

 in Rumänien:
 Frumoasa (Harghita), Gemeinde im Kreis Harghita
 Frumoasa (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman
 Frumoasa (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Frumoasa (Suceava), Dorf im Kreis Suceava

 in der Republik Moldau:
 Frumoasa (Călărași), Gemeinde im Rajon Călărași